La Coupe du Trône féminine de Basket-ball a été créée en 1985.

Palmarès

Bilan par club 

Maroc, Coupe du